L’iPad Air de troisième génération ou iPad Air 3 est une tablette conçue, développée et commercialisée par Apple. Il est annoncé le , en même temps que l'. L'appareil a une apparence similaire à son prédécesseur, mais est doté d'une puce  améliorée, d'une mémoire plus rapide de type LPDDR4X, d'un écran  de  légèrement plus grand, prend en charge l' () et le .

Son prix de lancement était de . Il s'interposait ainsi entre la gamme iPad d'entrée de gamme et la gamme iPad Pro en haut de la gamme.

Cette tablette était disponible en version Wi-Fi uniquement ou Wi-Fi + 4G.

Conception

Composition

Fin de vie

Logiciel 
Il est doté d’iOS 12.2 et il supporte iPadOS 13, 14, 15 et 16.

Références 

IPad
Matériel Apple
Produit lancé en 2019